Ministre for Indenrigsministeriet

Indenrigsministeriet blev nedlagt den 23. november 2007, og oprettet igen 7. april 2009

Noter